Дзаффера́ни — итальянская фамилия. Известные носители:
 Дзафферани, Андреа (род. 1982) — капитан-регент Сан-Марино с 1 октября 2010 по 1 апреля 2011.
 Дзафферани, Грациа (род. 1972) — капитан-регент Сан-Марино с 1 апреля по 1 октября 2020; внучка Л. Дзафферани, племянница Россано Дзафферани.
 Дзафферани, Луиджи (годы жизни неизвестны) — капитан-регент Сан-Марино с 1 апреля по 1 октября 1947; отец Россано Дзафферани, дед Г. Дзафферани.
 Дзафферани, Роза (род. 1960) — капитан-регент Сан-Марино с 1 апреля по 1 октября 1999 и с 1 апреля по 1 октября 2008.
 Дзафферани, Россано (род. 1948) — капитан-регент Сан-Марино с 1 октября 1980 по 1 апреля 1981 и с 1 октября 1987 по 1 апреля 1988; сын Л. Дзафферани, дядя Г. Дзафферани.